O  InFilm é um instituto ( International Film Institute )  que promove viagens e encontros de pessoas interessadas em cinema com experts e participantes da industria de filmes em Hollywood.  Os programas tem focos variados, como Efeitos Especiais, Cinefilos, Trabalho em Hollywood, Produtores, Musicais, e diretores como Spielberg, Billy Wilder, Hitchcock, Coppola, etc. Os programas acontecem em Hollywood, Los Angeles e arredores. A responsavel pelos programas é a jornalista Ana Maria Bahiana.

Ligações externas
Cinema Em Cena - Inauguração do Instituto Internacional de Cinema em Los Angeles

Associações de cinema